Brouillette steht für:
 Brouillette (Avoyelles Parish), eine US-amerikanische Ortschaft in Avoyelles Parish, Louisiana

Brouillette ist der Familienname der folgenden Personen:
 Dan Brouillette (* 1962), US-amerikanischer Politiker und Unternehmer
 Geneviève Brouillette (* 1969), kanadische Schauspielerin 
 Isabelle Brouillette (* 1969), kanadische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin 
 Julien Brouillette (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc André Brouillette (* 1969), kanadischer Autor, Übersetzer und Hochschullehrer 
 Pierre A. Brouillette (* 1951), kanadischer Beamter und Politiker 
 Robert Brouillette (* 1965), kanadischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Brouillet (Begriffsklärung)